Mastino bezeichnet:
 Mastino (Band), deutsche Hip-Hop-Band
 Mastino-Fledermäuse, Fledermausgattung
 Mastino Napoletano, italienische Hunderasse

Mastino ist der Familienname folgender Personen:
 Attilio Mastino (* 1949), italienischer Historiker 
 Pietro Mastino (1883–1969), italienischer Politiker 

Siehe auch
 Mastino della Scala